Deluxe steht für:
 Deluxe (Marketing), eine Charakterisierung von Produkten
 Deluxe (Musiker), Künstlername von Xoel López, spanischer Rockmusiker
 Deluxe (Band), französisches Elektropopduo
 Deluxe Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Deluxe Music, ein deutscher Fernsehsender, der hauptsächlich Musikvideos ausstrahlt
 Chevrolet Deluxe, ein Automodell
 DeSoto Deluxe, ein Automodell
 Dodge Deluxe, ein Automodell
 Ford Deluxe, ein Automodell
 Plymouth Deluxe, ein Automodell
 Pontiac Deluxe Eight, ein Automodell
 Pontiac Deluxe Six, ein Automodell
 Ford Custom Deluxe, ein Automodell
 Ford Super Deluxe, ein Automodell

DeLuxe steht für:
 Hudson DeLuxe Eight, ein Automodell
 Hudson DeLuxe Six, ein Automodell
 Packard DeLuxe Eight, ein Automodell

Deluxe ist der Familienname folgender Personen:
 Marlene Deluxe (* 1963), deutsche Drag Queen und Unternehmerin
 Samy Deluxe (* 1977; bürgerlich Samy Sorge), deutscher Rapper

Siehe auch:
 De Luxe